Алексей Алексеевич Шкотов (6 июня 1984, Электросталь, СССР) — российский хоккеист, правый нападающий.

Карьера 
Воспитанник школы «Кристалла» из города Электросталь.
Свою профессиональную карьеру начал в 2002 году, подписав контракт с московским хоккейным клубом ЦСКА.

Все в том же 2002 году на драфте был выбран клубом НХЛ «Сент-Луис Блюз» во втором раунде под общим 48 номером.

После сезона в ЦСКА уехал покорять просторы заокеанского хоккея. В сезоне 2003/04 поиграл за
«Moncton Wildcats» и «Quebec Remparts», клубы юниорской лиги Квебека QMJHL, причём в «Quebec Remparts» поразил всех своей статистикой: в 36 матчах забил 25 шайб и сделал 36 результативных передач, став одним из самых полезных игроков команды.

Начало сезона 2004/05 провёл в «Worcester IceCats» — бывшем клубе Американской хоккейной лиги, после чего вернулся в Россию, где подписал контракт с воскресенским «Химиком».

С 2005 по 2007 год, выступал в мытищинском «Химике» — нынешнем «Атланте».

Сезоны с 2006 по 2009 год провёл в уфимском «Салават Юлаеве», причём за последний свой сезон 2008/09 в этой команде на лёд Алексей вышел всего раз.

В 2009 году подписал контракт c новосибирской «Сибирью», где у него тоже не получилось заиграть. В итоге, Шкотов расторг контракт с этим клубом и перебрался в московский «Спартак», где выступал до 2011 года.

Статистика выступлений 
                                         --- Регулярный сезон---      ---- Плей-офф ----

Сезон   Команда                       Лига     И   Г   ГП    О   Штр    И   Г   ГП О Штр
---------------------------------------------------------------------------------------
2001-02   Элемаш-2 (Электросталь)      ВЛ      52  18	9    27	 40     -   -   -  -  -
2002-03   ЦСКА (Москва)                РСЛ     33  5    6    1   20     -   -   -  -  -
2003-04   Монктон Вилдкэтс (Монктон)   QMJHL   7   2    4    6   2      -   -   -  -  -
          Квебек Ремпартс (Квебек)     QMJHL   36  25   36   61  24     -   -   -  -  -
2004-05   Вустер АйсКэтс (Вустер)      AHL     45  9    5    14  74     -   -   -  -  -
          Химик (Воскресенск)          РСЛ     21  6    1    7   8      -   -   -  -  -
2005-06   Химик (Мытищи)               РСЛ     32  6    10   16  34     -   -   -  -  -
2006-07   Химик (Мытищи)               РСЛ     13  2    4    6   8      -   -   -  -  -
          Салават Юлаев (Уфа)          РСЛ     19  1    4    5   28     -   -   -  -  -
2007-08   Салават Юлаев (Уфа)          РСЛ     26  5    3    8   14     -   -   -  -  -
2008-09   Салават Юлаев (Уфа)          КХЛ     1   0    0    0   0      -   -   -  -  -
2009-10   Сибирь (Новосибирск)         КХЛ     9   2    0    2   6      -   -   -  -  -
          Спартак (Москва)             КХЛ     16  2    2    4   2      10  1   3  4  2
2010-11   Спартак (Москва)             КХЛ     31  2    10   12  8      3   0   1  1  0
---------------------------------------------------------------------------------------

Ссылки 
 
 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Кристалл» Электросталь
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки «Монктон Уайлдкэтс»
Игроки «Квебек Ремпартс»
Игроки «Вустер АйсКэтс»
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Атлант»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки сборной России по хоккею с шайбой